Niemcy:
 Sindlingen – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Sindlingen – dzielnica gminy Jettingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen